Скочков Ігор Іванович (1977—2014) — український військовий льотчик, пілот 3-го класу, гвардії капітан Повітряних Сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Скочков Олександр Ігорович (2000—2020) — солдат Збройних сил України.